217 puede hacer referencia a:

 Los años
 217
 217 a. C.
 1217

 Otros 
 217/I, misil tierra-aire soviético.
 217/II, misil tierra-aire soviético.
 217 eudora o (217) Eudora, asteroide.
 Dornier Do 217, bombardero alemán.
 NGC 217, galaxia.

 Para el número 217, véase Número natural.